«Дръзки» (болгарською «Зухвалий») — назва двох кораблів військово-морських сил Болгарії.

 Дръзки (1907) — міноносець французького виробництва, який 1912 р. пошкодив османський захищений крейсер «Гамідіє».
 Дръзки (фрегат) — названий на честь першого корабля колишній бельгійський фрегат типу «Вілінген», увійшов до складу ВМС Болгарії 2004, досі знаходиться у строю.

Назви військових кораблів Болгарії
Багатозначні терміни: кораблі